Југовићи могу да буду:

 Југовићи (Лозница), насеље града Лознице, Република Србија
 Југовићи (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Југовићи (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Југовићи (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
или

 Девет Југовића, деветоро браће Југовића из српске народне поезије
 Девет Југовића (Приштина)